Angelo Cimarosti – calciatore italiano
 Márcio Antonio Cimarosti Borges, noto come Márcio Borges – giocatore di calcio a 5 brasiliano